Олег Станиславович Рясков — российский кинорежиссёр, сценарист, продюсер, писатель и оператор.

Биография 
Рясков, Олег Станиславович родился в Москве в семье инженеров-ядерщиков, работавших на ФИАНе. Его дед известный адвокат Петр Яковлевич Богачов (Анисимов). Двоюродный прапрадед Анисимов, Константин Андреевич генерал-лейтенант, известный, как герой Деве-Бойну в 1877 году. С детства Олег Рясков увлекался рисованием, музыкой, фотографией. Во время учёбы в МАРХИ начал работать сначала в качестве кинооператора, а затем и в качестве режиссёра, работал в телеприложении журнала Огонек, объединившим тогда ряд творческих людей (К. Эрнст, Н. Николаев, В. Молчанов, У.Отт, С. Куприн и других).

В 1988 году на фестивале в Карловых Варах знакомится с Деррилом Кеннеди, владельцем одной из студий в США, который приглашает его посетить Америку для стажировки. После возвращения из США работает режиссёром в телекомпании ВИD у В. Листьева в программе «Тема». Затем также в качестве режиссёра-постановщика в телепроектах «L-клуб» с Л. Ярмольником, «Колесо истории» с Л. Якубовичем, «Ностальжи. Музыка всех поколений» с В. Тузом. Вместе с певцом Львом Лещенко и продюсером Владимиром Яковлевым (ТВЦ) осуществляет первый музыкальный кинопроект «Военно-полевой романс», отмеченный первым призом на МКФ «Вечный огонь» в Волгограде в 1998 году. В 2000 году ставит детский сериал по книге Э. Успенского «Советы профессора Чайникова» (8 серий). Под руководством О. Ряскова было создано 30 первых фильмов цикла Тайны века. Одна картина из этого цикла «Смерть поэта» номинировалась на телевизионную премию ТЭФИ в 2003 году. С 2005 года О. Рясков целиком посвящает себя кино проектам. Первый сезон многосерийного фильма «Александровский сад» — экранизация романа А. В. Пиманова. Одна из самых громких его киноработ — это историко-приключенческий фильм «Слуга государев», который был закуплен и показан более чем в 30 странах мира и номинирован на премию MTV. Весной 2011 года О. Рясков закончил исторический проект по заказу ВГТРК «Записки экспедитора Тайной канцелярии» за который был удостоен премии ФСБ России.

Образование 
 В 1988 г. окончил Московский архитектурный институт.

Карьера 
 1988 г. оператор INTERVIDEO
 1990 г. оператор и режиссёр видео приложения к журналу ОГОНЕК (под руководством В.Юмашева)
 1992—1998 г. генеральный директор BETA FILM TV(CIS)
 В 1999—2001 гг. входит в руководство телеканала «Столица» в качестве главного режиссёра и креативного директора.
 C 2001 г. главный режиссёр Утреннего канала «День за днём» на МНВК ТВ6,
 В 2002 г. главный режиссёр телекомпании «Останкино»,
 C 2002—2005 гг. исполнительный продюсер и главный режиссёр цикла документальных фильмов «Тайны века».
 C 2006—2008 гг. президент компании BFT Entertainment
 C 2008 г. генеральный продюсер кинокомпании BFT MOVIE
 С 2014 г. генеральный директор кинокомпании BFT MOVIE

Награды 
 Лауреат международного кинофестиваля 1998 года «Вечный огонь» (Волгоград)- Первая премия за фильм «Военно-полевой романс».
 Номинат премии  2003 года за документальную драму «Смерть поэта»серии «Тайны века».
 Номинат премии МТV 2008 за лучшую кино-схватку в кинокартине «Слуга государев».
 Лауреат международного фестиваля «Страницы истории» в Монцамбано (Италия) 2008 г. за кинокартину «Слуга государев»
 Лауреат Премии ФСБ за достижении в области литературы и искусства 2014 в номинации лучший «Кино- и телефильм» за исторический сериал «Записки экспедитора Тайной канцелярии».

Библиография

Фильмография

Телевидение 
 1989 Добрый вечер Москва с А. Меркуловой цикл передач оператор ТЖК
 1989 «Огонек-Видео» оператор, режиссёр
 1991 «До и после полуночи» телепрограмма с В.Молчановым выпуск о путче 1991 года — оператор ТЖК.
 1991 «Тема» цикл передач (с В. Листьевым) режиссёр, 1 канал
 1992 L-Club цикл передач (с Л. Ярмольником) режиссёр, РТР
 1992 «Stars News» цикл передач, режиссёр
 1992 «Ностальжи. Музыка всех поколений» цикл передач, ведущие П.Андреев (1992 г.) и В. Туз(1992—1997 гг.) автор и режиссёр РТР, ТВЦ
 1995 «Колесо истории» цикл передач (с Л. Якубовичем) режиссёр, РТР
 1997 «Наша песня», Цикл передач, режиссёр, ТВЦ
 1999 «СТИЛЬ» Цикл передач, режиссёр, ТВ Столица
 1999 «Ку-Ко-Ня» цикл передач для детей, автор, ТВ Столица
 1999 «На первой полосе» автор и режиссёр, ТВ Столица,
 1999 «Независимое расследование» НТВ режиссёр
 2000 Утренний канал цикл передач, МНВК ТВ6 главный режиссёр,
 2000 Советы профессора Чайникова (по рассказам Эдуарда Успенского) МНВК ТВ6 режиссёр,
 2002 главный режиссёр телекомпании «Останкино».
 2005 главный режиссёр и исполнительный продюсер документального цикла «Тайны века».

Театр и шоу 
 в качестве режиссёра снял более 20-ти фильмов-спектаклей Московский академический музыкальный театр имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко вместе с балетмейстером Д.Брянцевым в 1990 г.
 в качестве продюсера провел московский Блюз фестиваль 1992 г.(режиссёр телеверсии фестиваля на РТР 1993 г.)
 в качестве музыкального продюсера работал с группой Ex_Humation 1998—1999 гг.

Аудиокниги

Литература

Реклама, концертные номера и клипы 
 Арктикбанк
 Бибиколь
 Ками
 Лада-Экспорт
 Кристалл
 Аркадий Ангел
 Золотая середина
 Лига Блюза
 Алексей Глызин
 Владимир Пресняков мл.
 Лев Лещенко
 Любэ
 София Ротару
 Владимир Маркин
 Софья Аржаковская
 Оксана Шавкун
 Стив Элиотт
 Юрий Богуславский
и др.

Семья 
 Жена Юлия Лабутина работала на всех проектах мужа в качестве художника по костюмам.
 Дочь Наталья Ряскова (1996) снималась в нескольких фильмах отца в эпизодических ролях. После окончания Художественно-Театрального колледжа работала художником по гриму в Большом театре. В настоящее время свободный художник.
 Сын Евгений Рясков (1986), окончил факультет иностранных языков при Росси́йской акаде́мии образова́ния, фрилансер.

Примечания

Рецензии 
 Рецензия на сайте все сериалы
 Рецензия М. Гавриловой на фильм «Слуга государев»
 рецензия на Фильм Слуга государев Марта Сандера (Mart Sander)

Ссылки 
 Олег Рясков на сайте IMDB
 Олег Рясков на сайте kinopoisk.ru
 официальный сайт Олега Ряскова
 Олег Рясков на сайте 1 канала
 Газета Культура интервью с режиссёром О.Рясковым к премьере фильма
  «Слуга Государев» на IMDB
 официальный сайт фильма «Записки экспедитора Тайной канцелярии»
 официальный сайт компании
 Премия ФСБ России 2014 года в области литературы и искусства за лучший фильм
 выступление Олега Ряскова на международном форуме ко-продукции в С.Петербурге
 интервью О.Ряскова и А.Снаткиной на Радио России

Писатели XXI века
Выпускники МАРХИ
Лауреаты премии ФСБ